Southside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southside Historic District (Alabama), ID-Nr. 05000647
 Southside Historic District (Georgia), ID-Nr. 07000379
 Southside Historic District (New York), ID-Nr. 98000137
 Southside Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 77000147

Siehe auch:
 South Side Historic District